Chapman-Gletscher ist der Name folgender Gletscher:

 Chapman-Gletscher (Palmerland) in Westantarktika
 Chapman-Gletscher (Viktorialand) in Ostantarktika